Сен-П'єрр-лез-Ельбе́ф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний захід від Парижа, 19 км на південь від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3487 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8467,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Сен-П'єрр-лез-Ельбеф
 Сен-П'єрр-лез-Ельбеф на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-лез-Ельбеф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ 
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-лез-Ельбеф на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Сена